Hurdy-Gurdy bezeichnet:

 in der englischen Sprache das Wort für Drehleier, ein Musikinstrument. 
 Hurdy-Gurdy-Girls, Tanzmädchen in amerikanischen Saloons des 19. Jahrhunderts.
 Hurdy Gurdy Man, Song von Donovan